Myzostoma pseudogigas är en ringmaskart som beskrevs av Jägersten 1940. Myzostoma pseudogigas ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pseudogigas